Gravedad, puede referirse a:

Física 
La gravedad, una de las cuatro interacciones fundamentales.
Gravedad cuántica, campo de la física teórica que procura unificar la teoría cuántica de campos con la gravedad.
Gravedad inducida (o gravedad emergente), una propuesta teórica que puede ubicarse en el campo de la gravedad cuántica.
Gravedad entrópica, una teoría de gravitatión.

Cine
 Gravity (Gravedad en Hispanoamérica), película de 2013.
 Gravedad, serie de televisión de 2010.

Cómics 
Gravedad, personaje de Marvel Comics.

Música 
 La gravedad, single presentación del nuevo álbum, de 2013, El tiempo y el espacio de Pignoise.

Unidades de medida 
Gravedad API, una medida de densidad.